Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Scott Draper 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Michael Chang (semifinali)
 Andre Agassi (Campione)
 Wayne Ferreira (semifinali)
 Byron Black (terzo turno)
 Scott Draper (quarti di finale)
 Vince Spadea (quarti di finale)
 Jim Courier (quarti di finale)
 Sjeng Schalken (secondo turno)

 Jeff Tarango (secondo turno)
 Andrew Ilie (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (terzo turno)
 Jan-Michael Gambill (primo turno)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Scott Draper (finale)
 Martin Damm (terzo turno)
 Daniel Vacek (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1998